AVLS steht für: 
 Automatic Volume Limiter System, Technik zum Schutz des Gehörs, die u. a. bei MiniDisc Anwendung findet 
 Automatic Vehicle Location System, funkgestütztes Verfahren zur Ortung von Fahrzeugen im ÖPNV, siehe Rechnergestütztes Betriebsleitsystem

Abkürzung